Todd Douglas Ross Harvey (né le  à Hamilton, dans la province de l'Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en 1 ronde,  au total par les Stars de Dallas au repêchage d'entrée de 1993.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1991-1992|| Compuware Ambassadors de Détroit || LHO ||58 ||21 ||43 ||64 ||141 ||7 ||3 ||5 ||8 ||30  
|- 
| 1992-1993|| Red Wings Junior de Détroit || LHO ||55 ||50 ||50 ||100 ||83 ||15 ||9 ||12 ||21 ||39 
|-
|1993-1994 || Red Wings Junior de Détroit || LHO ||49 ||34 ||51 ||85 ||75 ||17 ||10 ||12 ||22 ||26
|- 
| 1994-1995|| Red Wings Junior de Détroit || LHO ||11 ||8 ||14 ||22 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995|| Stars de Dallas || LNH ||40 ||11 ||9 ||20 ||67 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|- 
| 1995-1996|| K-Wings du Michigan || LIH ||5 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996|| Stars de Dallas || LNH ||69 ||9 ||20 ||29 ||136 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1996-1997|| Stars de Dallas || LNH ||71 ||9 ||22 ||31 ||142 ||7 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
| 1997-1998|| Stars de Dallas || LNH ||59 ||9 ||10 ||19 ||104 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1998-1999|| Rangers de New York || LNH ||37 ||11 ||17 ||28 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1999-2000|| Rangers de New York || LNH ||31 ||3 ||3 ||6 ||62 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1999-2000|| Sharks de San José || LNH ||40 ||8 ||4 ||12 ||78 ||12 ||1 ||0 ||1 ||8 
|-
| 2000-2001|| Sharks de San José || LNH ||69 ||10 ||11 ||21 ||72 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8 
|- 
| 2001-2002|| Sharks de San José || LNH ||69 ||9 ||13 ||22 ||73 ||12 ||0 ||2 ||2 ||12 
|-
| 2002-2003|| Sharks de San José || LNH ||76 ||3 ||16 ||19 ||74 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2003-2004|| Barons de Cleveland || LAH ||13 ||6 ||1 ||7 ||29 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Sharks de San José || LNH ||47 ||4 ||5 ||9 ||38 ||16 ||1 ||2 ||3 ||2 
|- 
| 2004-2005|| Hornets de Cambridge || OHA Sr. ||16 ||9 ||15 ||24 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Oilers d'Edmonton || LNH ||63 ||5 ||2 ||7 ||32 ||10 ||1 ||1 ||2 ||4 
|- 
| 2006-2007|| Real McCoys de Dundas || OHA Sr. ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Real McCoys de Dundas || OHA Sr. ||23 ||12 ||14 ||26 ||66 ||9 ||3 ||8 ||11 ||10

|671 ||91 ||132 ||223 ||950 ||68 ||3 ||6 ||9 ||52

Internationales 

|1994 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 4 || 3 || 7 || 6 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|1995 ||align="left"| Canada ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 6 || 0 || 6 || 4 ||align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en février 1975
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Barons de Cleveland
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Compuware Ambassadors de Détroit
Joueur des Red Wings Junior de Détroit